Кисельо́в — російське прізвище.

 Кисельов Аркадій Леонтійович (1880—1938) — радянський державний діяч.
 Кисельов Василь Олексійович (1948) — політик, народний депутат України 5-6 скликань.
 Кисельов Володимир Леонтійович (1922—1995) — російський письменник.
 Кисельов Володимир Вікторович (1957) — український легкоатлет, олімпійський чемпіон.
 Кисельов Григорій Леонідович (1900—1952) — доцент Київської консерваторії, музикознавець.
 Кисельов Денис В'ячеславович (1976—2015) — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кисельов Дмитро Костянтинович (1954) — російський журналіст.
 Кисельов Євген Олексійович (1956) — російський та український журналіст.
 Кисельов Іван Герасимович (1923—1945) — Герой Радянського Союзу.
 Кисельов Йосип Михайлович (1905—1980) — український письменник, літературознавець, мистецтвознавець.
 Кисельов Леонід Володимирович (1946—1968) — український поет.
 Кисельов Максим Євгенович — директор Департаменту Міністерства юстиції, заслужений юрист України.
 Кисельов Микола Миколайович (1942) — український астроном.
 Кисельов Микола Миколайович (1942) — український філософ.
 Кисельов Михайло Дмитрович (1910—1944) — радянський військовик, Герой Радянського Союзу.
 Кисельов Олександр Дмитрович (1867—1929) — український вчений-правознавець.
 Кисельов Олександр Іванович (1903—1967) — літературознавець.
 Кисельов Олександр Павлович (1926—1989) — український живописець. Батько скульптора Юрія Кисельова.
 Кисельов Сергій Володимирович (1954—2006) — український письменник, журналіст.
 Кисельов Сергій Іванович (1919—1945) — Герой Радянського Союзу.
 Кисельов Сергій Олександрович (1978) — білоруський хокеїст.
 Кисельов Тихін Якович (1917—1983) — білоруський радянський партійний діч.
 Кисельов Юрій Олександрович (скульптор) (1953) — український скульптор. Син живописця Олександра Кисельова.
 Кисельов Юрій Олександрович (1977) — український географ.

Див. також 
 Кісельов
 Кисільов Леонід Леонідович — старший матрос Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Примітки 

Російські прізвища